Jonasz z maturalnej – polski ewangelizacyjny serial internetowy dla młodzieży, emitowany od 9 maja do 13 czerwca 2021 w serwisie YouTube na kanale o. Adama Szustaka OP Langusta na palmie, prezentujący dalsze losy postaci z serialu Jonasz z 2B.

O serialu 
Podobnie jak w przypadku pierwszego sezonu serialu, twórcami są Angelika i Mateusz Olszewscy. Mateusz jest reżyserem serialu, Angelika zaś autorką scenariusza, kierownikiem produkcji i odtwórczynią jednej z ról.

Prace nad serialem trwały od jesieni 2020 roku. Akcja osadzona jest w realiach pandemii, zaś motyw główny fabuły stanowi ojcostwo.

5 maja 2021 opublikowano zapowiedź serialu. Zdjęcia były kręcone m.in. w kościele św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie.

Fabuła 
Podczas spotkania z okazji urodzin mamy solenizantka proponuje wspólne oglądanie zdjęć. W pewnym momencie Jonasz bierze do ręki fotografię ze swojego chrztu, co wywołuje nerwową reakcję ojca. Zdjęcie jest niekompletne, ktoś odciął jego część. Z pomocą swojego przyjaciela Piotrka Jonasz próbuje dowiedzieć się, jaki sekret ukrywają przed nim rodzice.

Obsada 
 Piotr Bondyra – Jonasz
 Julia Biesiada – Magda
 Krzysztof Godlewski – Piotrek
 Angelika Olszewska – Ewka
 Piotr Cyrwus – ojciec
 Natasza Sierocka – mama
 Kamila Kamińska – Aśka, Geisha (odc. 4)
 Adam Szustak OP – ksiądz
 Adam Biedrzycki – urzędnik
 Maja Barełkowska – Danka
 Tomira Kowalik – babcia
 Waldemar Obłoza – dominikanin „Winnetou”
 Wojciech Żołądkowicz – Wuju
 Sławomir Głazek – Władziu
 Agata Karpiel – kelnerka
 Martyna Trawczyńska – mieszkanka bloku
 Karol Górski – Gucio
 Michał Floriańczyk – Jimmy
 Marta Bandzarewicz – mama w galerii
 Franciszek Bandzarewicz – chłopiec
 Benedykt Bandzarewicz – chłopiec
 Michał Szajner – Michałek
 Arkadiusz Szajner – ojciec Michałka
 Remigiusz Jankowski – mężczyzna przed klubem (w scenie z pierwszego sezonu serialu)
 Hubert Matysiak – mężczyzna przed klubem (w scenie z pierwszego sezonu serialu)

Lista odcinków

Ekipa produkcyjna serialu 
 Scenariusz: Angelika Olszewska
 Reżyseria: Mateusz Olszewski
 Zdjęcia: Marcin Lesisz
 Montaż: Agata Przygodzka
 Asystent operatora, ostrzyciel: Marcin Jończyk
 II Asystent operatora: Michał Nowosad
 Mistrz oświetlenia: Jędrzej Mańkowski
 Oświetleniowiec: Mikołaj Wojciechowski
 Grip: Marek Rumak
 Efekty: Dariusz Dudziński
 Reżyseria dźwięku, udźwiękowienie: Iga Kałduńska
 Dźwięk na planie: Iga Kałduńska, Remigiusz Czechowicz
 Mikrofoniarze: Martyna Kacprowicz, Kajetan Dziak, Adam Czerski, Emanuel Zemła
 Do udźwiękowienia wykorzystano: muzykę z bazy Paris Music, muzykę zespołu Projekt Przebudzenie
 Kostiumy: Joanna Walisiak-Jankowska
 Asystent kostiumografa: Aleksandra Trzebińska-Bartkowiak
 Scenografia: Michał Pańczyk
 Asystent scenografa: Adrianna Marczuk
 Charakteryzacja: Magdalena Kordowicz
 II Charakteryzator: Klaudia Markowska
 Kierownik produkcji: Angelika Olszewska
 Kierownik planu/Drugi reżyser: Magdalena Gonera, Monika Szomko
 Fotosy: Halina Irena Jasińska
 Dyżurny planu: Tomasz Jasiński
 Korekcja barwna: Jakub Skłodowski
 Czołówka: Agata Przygodzka
 Animacje: Jakub Dudek

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Playlista z odcinkami serialu w serwisie YouTube
 Strona serialu w serwisie Facebook

Polskie seriale internetowe
Ewangelizacja